Brits handbalteam junioren (mannen)
 Brits handbalteam junioren (vrouwen)